Чемпионат ДНР по футболу проходит под эгидой Донецкого футбольного союза. В середине августа 2015 был организован первый кубок ДНР по футболу, а в 2016 — Чемпионат. Кубок 2015 выиграла Победа. Чемпионат и кубок 2016 также остались за донецкой Победой.

Сезон 2016 
проходил по системе «весна-осень». Таблица после первого этапа:

Чемпионат ДНР. Турнирная таблица 

После первого этапа первая-четвертая команды определяли чемпиона, а пятая-восьмая — коллектив, который покинет чемпионат.
«Победа» (Донецк) гарантировала себе чемпионский титул за два тура до конца соревнований. Таблица после второго этапа:

Первенство ДНР. Турнирная таблица

Сезон 2017

Чемпионат ДНР. Турнирная таблица

Первенство ДНР. Турнирная таблица

Сезон 2018

Турнирная таблица

Сезон 2019

Чемпионат ДНР. Турнирная таблица

Лига Донбасса. Турнирная таблица

Группа А

Группа Б

Полуфиналы 
 Победа — Гвардеец 1:1 0:3
 Горняк — Шахтер 2:3 1:3

Матч за 3-е место 
 Победа — Горняк отказ

Финал 
 Гвардеец — Шахтер 0:2 2:3

Сезон 2020

Мастер-Торг Премьер-лига ДНР. Турнирная таблица 
I этап

II этап

Республиканская футбольная лига ДНР. Турнирная таблица

Сезон 2021

Мастер-Торг Премьер-лига ДНР. Турнирная таблица 
Турнир проходит в 3 круга

См. также 
 Чемпионат Донецкой области по футболу
 Спорт в Донецкой Народной Республике
 Чемпионат Луганской Народной Республики по футболу
 Сборная ДНР по футболу

Примечания

Ссылки 
 ФСДНР

Ф